Zandloopkevers (onderfamilie), de onderfamilie Cicindelinae van loopkevers
Zandloopkevers (geslacht), het geslacht Cicindela in deze onderfamilie